

Miejscowości w Polsce 
5 miejscowości w Polsce:
 Garbów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, siedziba gminy Garbów
 Garbów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Garbów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
 Garbów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Garbów – osada w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza

Gminy w Polsce 
 Garbów – gmina wiejska położona w woj. lubelskim i pow. lubelskim

Zobacz też 
 Nowy Garbów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Stary Garbów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy

Przypisy